Калімба — африканський язичковий щипковий музичний інструмент.
 Калімба — родовище кобальтових руд в Замбії.